Il singolare femminile del Dubai Tennis Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Elena Dement'eva era la detentrice del titolo, ma ha perso ai quarti contro Venus Williams.

Venus Williams ha vinto in finale, 6–4, 6–2, contro Virginie Razzano.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Serena Williams (semifinali)
  Dinara Safina (secondo turno)
  Jelena Janković (terzo turno)
  Elena Dement'eva (quarti)
  Vera Zvonarëva (quarti)
  Venus Williams  (campione)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Ana Ivanović (quarti)

 Agnieszka Radwańska (primo turno)
 Alizé Cornet (terzo turno)
 Marion Bartoli (terzo turno)
 Dominika Cibulková (terzo turno)
 Jie Zheng (terzo turno)
 Anabel Medina Garrigues (terzo turno)
 Anna Čakvetadze (primo turno)
 Kaia Kanepi (semifinali)

Tabellone

Finali

Top Half

Sezione 1

Sezione 2

Bottom Half

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2009